Командный чемпионат мира по дартсу 2013 — 3-й командный чемпионат мира по дартсу, проходивший во  Гамбурге с  1 по 3 февраля 2013 года. Команда Англии (Фил Тейлор и Адриан Льюис) защитила свой титул, обыграв в финале команду Бельгии. В 2013 году официальным спонсором турнира стала игорная компания Betfair.

Формат 
В турнире принимают участие 24 команды (8 сеяных и 16 несеяных).. Команды попадают в восемь равных групп и играют по два матча в группе. Две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Призовые 
Призовой фонд турнира равен £150,000.

Участники 
{| class="wikitable"
|-
!Номер||Команда||Вылетели
|- style="background:#d8ffeb;"
|1||: Фил Тейлор и Адриан Льюис||Победитель
|- style="background:#d8ffeb;"
|2||: Майкл ван Гервен и Раймонд ван Барневельд||Второй раунд 
|- style="background:#d8ffeb;"
|3||: Саймон Уитлок и ||Второй раунд 
|- style="background:#d8ffeb;"
|4||: Гэри Андерсон и ||Второй раунд 
|- style="background:#d8ffeb;"
|5||: Марк Уэбстер и ||Полуфинал
|- style="background:#d8ffeb;"
|6||:  и ||Второй раунд 
|- style="background:#d8ffeb;"
|7||:  и ||Четвертьфинал
|- style="background:#d8ffeb;"
|8||:  и ||Второй раунд 
|-
|||:  и ||Четвертьфинал
|-
|||:  и ||Финал
|-
|||: Джон Пат  и ||Второй раунд 
|-
|||:  и ||Полуфинал
|-
|||:  и Маик Лангендорф||Групповой этап
|-
|||:  и ||Четвертьфинал
|-
|||: Дайсон Пэроди и ||Групповой этап
|-
|||:  и ||Групповой этап
|-
|||:  и Пар Риихонен||Групповой этап
|-
|||: Харуки Мурамацу и Шо Катсуми||Четвертьфинал
|-
|||:  и ||Групповой этап
|-
|||:  и ||Второй раунд 
|-
|||:  и Крейг Колдуэлл||Групповой этап
|-
|||:  и Жолт Мезарос||Групповой этап
|-
|||: Кшиштоф Ратайский и Кшиштоф Кчук||Второй раунд 
|-
|||: Даниэле Петри и Маттео Даль Монте||''Групповой этап
|}

 Основной турнир 

 Групповой этап 
Групповой этап прошёл с 1 по 2 февраля.

Группа AМатчи: 
Австрия 4 – 5 Япония
Англия 5 – 0 Япония
Англия 5 – 2 Австрия

Группа BМатчи:Дания 5 – 4 ЮАР
Ирландия 5 – 0 Дания
Ирландия 4 – 5 ЮАР

Группа CМатчи:Канада 5 – 4 Швеция 
Шотландия 5 – 3 Канада
Шотландия 5 – 2 Швеция

Группа DМатчи:Испания 5 – 3 Италия 
Уэльс 5 – 2 Испания 
Уэльс 5 – 0 Италия 

Группа EМатчи:Гибралтар 2 – 5 Польша
Нидерланды 5 – 3 Польша
Нидерланды 5 – 0 Гибралтар

Группа FМатчи:Финляндия 5 – 4 США
Германия 5 – 3 Финляндия
Германия 5 – 3 США

Группа GМатчи:Хорватия 5 – 3 Новая Зеландия 
Австралия 5 – 1 Хорватия
Австралия 5 – 2 Новая Зеландия 

Группа HМатчи:'''
Бельгия 5 – 0 Венгрия
Северная Ирландия 5 – 2 Бельгия
Северная Ирландия 5 – 1 Венгрия

Стадия плей-офф

См.также 
 Командный чемпионат мира по дартсу
 Professional Darts Corporation
 Дартс

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте PDC

2013 год в спорте